Покутинцы () — село в Виньковецком районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2010 года составляло 1004 человека. Почтовый индекс — 32516. Телефонный код — 3846. Занимает площадь 2,51 км². Код КОАТУУ — 6820687001.

Известные уроженцы 
 Хлебовский, Станислав (1835—1884) — польский художник и путешественник.

Местный совет 
32516, Хмельницкая обл., Виньковецкий р-н, с. Покутинцы

Примечания

Ссылки 
 Покутинцы на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Виньковецкого района